Arnold Orville Beckman (Cullom,  — La Jolla, ) foi um químico estadunidense.

Em 1934 inventou o pHmetro, que consistia em um instrumento que realizava a medição de acidez ou basicidade de uma dada solução e que originalmente era chamado de “acidimeter”. Nessa época, o “acidimeter” pesava cerca de 7 kg. O primeiro pHmetro tinha um medidor de falha de concepção, em que as leituras de pH eram influenciadas pela profundidade de imersão dos eletrodos. Para solucionar este problema, Beckman resolveu selar de vidro a ampola do eletrodo.

Baseado em seu invento, fundou a Beckman Instruments Inc. em 1935. Em 1955 realizou uma divisão dessa empresa, criando o Shockley Semiconductor Laboratory em parceria com William Bradford Shockley, que se estabeleceu perto de Mountain View, na Califórnia. Este laboratório possibilitou uma série de pesquisas e trabalhos com semicondutores de silício, dando origem ao chamado “Vale do Silício”.

Ligações externas
His company's website
His philanthropic foundation's website
Heritage Center website
Obituary from Caltech's Engineering and Science Quarterly
Beckman/Coulter - Dr. Arnold O. Beckman Memorial
Arnold O. Beckman High School Website
Como medir o valor do ph

National Inventors Hall of Fame
Medalha Nacional de Ciências
Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação
Presidential Citizens Medal
Pessoas do Vale do Silício
Inventores dos Estados Unidos
Professores do Instituto de Tecnologia da Califórnia
Empresários dos Estados Unidos
Químicos dos Estados Unidos
Alunos do Instituto de Tecnologia da Califórnia
Alunos da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign
Centenários dos Estados Unidos
Naturais de Illinois